Basilewsky ist der Familienname folgender Personen

Alexandre Petrovič Basilewsky (1829–1899), russischer Kunstsammler, Mäzen und Diplomat
Pierre Basilewsky (1913–1993), russisch-belgischer Entomologe